

Vrelišče 

V spodnji tabeli je vrednost v vrstici uporaba priporočena vrednost namenjena uporabi v drugih Wikipedijinih straneh z namenom ohranjanja konsistentnosti.

Opombe 
 Vse vrednosti se nanašajo na običajno vrelišče pri standardnem tlaku (101,325 kPa) razen, če ni drugače navedeno.

Sklici

Zhang et al.

WebEl 
As quoted at http://www.webelements.com/ from these sources:

CRC

Lange 
As quoted from:

Otozai et al.

Lavrukhina et al.

Glej tudi 
 Tališča elementov (podatkovna stran)
 Seznam kemijskih elementov

Lastnosti kemičnih elementov